ADMA steht als Abkürzung für:
 Akademie Deutscher Musikautoren
 Asymmetrisches Dimethylarginin
 Associazione di Maria Ausiliatrice, siehe Vereinigung Mariens, der Helferin

ADMA